Kanton Neuvic (Corrèze)
 Kanton Neuvic (Dordogne)